Jean-Yves Autexier (1950-), homme politique français.
 Philippe Autexier (1954-1998), historien français de la musique.
 Samuel Autexier (1969-), éditeur et graphiste français.